El término palacio municipal puede referirse, en esta enciclopedia:

 a cualquier casa consistorial (el edificio donde tiene su sede un ayuntamiento);
 a cualquier palacio que se denomine municipal;

América 
 Argentina 
 Palacio Municipal de la ciudad de Buenos Aires;
 Palacio Municipal de la ciudad de Junín;
 Palacio Municipal de la ciudad de La Plata;

 Ecuador 
 Palacio Municipal de la ciudad de Guayaquil;

 Honduras
 Palacio Municipal de la ciudad de Comayagua;

 México 
 Palacio Municipal de la villa de Álamos, Sonora;
 Palacio Municipal de la ciudad de Cananea, Sonora;
 Palacio Municipal de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua;
 Palacio Municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
 Palacio Municipal de la ciudad de León, Guanajuato;
 Palacio Municipal de la ciudad de Orizaba, Veracruz;
 Palacio Municipal de la ciudad de Pachuca, Hidalgo;
 Palacio Municipal de la ciudad de Puebla, Puebla;
 Palacio Municipal de la ciudad de Toluca, estado de México;
 Palacio Municipal de la ciudad de Yurécuaro, Michoacán;
 Palacio Municipal de la ciudad de Zacatelco, Tlaxcala;

 Panamá 
 Palacio Municipal de la ciudad de Panamá;

 Perú 
 Palacio Municipal de la ciudad de Lima;

 Venezuela 
 Palacio Municipal de la ciudad de Caracas;

  Uruguay 
 Palacio Municipal de la ciudad de Montevideo;
 Palacio Municipal de la ciudad de Colonia del Sacramento

Europa 
 España 
 Palacio Municipal de la ciudad de Andújar;
 Palacio Municipal de la ciudad de Cabanes, Castellón;
 Palacio Municipal de la ciudad de Castellón de la Plana;
 Palacio Municipal de la ciudad de La Coruña;
 Palacio Municipal de la ciudad de Plasencia, Cáceres;
 Palacio Municipal de la ciudad de Torredonjimeno;
 Palacio Municipal de la ciudad de Villena.